Бркич (/, ) — южнославянская фамилия. Известные носители:

 Бркич, Анте (род. 1988) — хорватский шахматист, гроссмейстер (2007).
 Бркич, Горан (род. 1991) — сербский футболист.
 Бркич, Желько (род. 1986) — сербский футболист, вратарь.
 Бркич, Звонко (1912—1977) — югославский хорватский государственный деятель.
 Бркич, Харис (род. 1999) — шведский футболист.
 Бркич, Хасан (1913—1965) — югославский боснийский государственный деятель.